Franck Plomion est un ingénieur militaire français. Depuis le 31 juillet 2021, il est directeur central du Service d'infrastructure de la Défense.

Biographie 
Franck Plomion est diplômé de l'École nationale des travaux maritimes en 1986 et commence sa carrière dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes à la direction des travaux maritimes de Cherbourg. Il sert par la suite à Dakar et à Toulon, puis, en 2001, il est détaché comme chef de département au Centre spatial guyanais. En 2005, il rejoint la direction régionale du service d'infrastructure de la Défense (DRSID) de Toulon.

En 2010, il rejoint le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure  à sa création. 

En juin 2018, il est nommé à la tête de l'Établissement du service d'infrastructure de la Défense de Toulon. À ce titre, il est chargé de diriger le soutien en infrastructures du plus grand port militaire d'Europe, ainsi que de conduire les travaux visant à accueillir les sous-marins de classe Suffren.

Le 31 juillet 2021, il est choisi pour succéder au général Bernard Fontan comme directeur central du Service d'infrastructure de la Défense.

Décorations

Références 

Naissance en mai 1963
Ingénieur militaire français
Général français du XXIe siècle